Экстерье́р ( от ) — многозначный термин французского происхождения.

 Экстерьер — то есть внешний, отсюда: внешняя алгебра, в математическом анализе внешность и т. д.
 Экстерьер — внешний вид здания.
 Экстерьер — внешний вид и телосложение животных: